Kumanovo je lahko:     
 Kumanovo, mesto v Makedoniji 
 Kumanovo, naselje v Srbiji